Röjan kan syfta på:

 Röjan – en älv i östra Härjedalen
 Röjan (by) – en by i Rätans distrikt (Rätans socken) i Bergs kommun
 Röjan (naturreservat) – ett naturreservat i Bergs kommun